Topônimos
 Alto Caparaó — município do estado de Minas Gerais
 Caparaó — município brasileiro do estado de Minas Gerais
 Parque Nacional do Caparaó — área de conservação localizada na Região Sudeste do Brasil
 Rio Caparaó — rio do estado de Minas Gerais
 Serra do Caparaó — formação geológica localizada na Região Sudeste do Brasil

Outros
 Guerrilha do Caparaó — movimento armado de oposição ao regime militar no Brasil

Desambiguações de topônimos